Plusieurs villes ou communes, surtout en Europe, possèdent une rue des Clarisses (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans la présence dans le quartier concerné d’un couvent de religieuses e l'Ordre des Pauvres Dames, dont le nom populaire est 'Sœurs Clarisses', car fondées par sainte Claire, contemporaine et disciple de saint François d'Assise.

En  
la Rue des Clarisses (Clarissenstraat), à Gand
la rue des Clarisses à Liège
la Rue des Clarisses (Clarissenstraat), à Tongres
la Rue des Clarisses, à Tournai

Aux  
l'allée des Clarisses (Poor Clares lane), à Savannah [GA]

En  
la Rue des Clarisses, à Auxonne
la Rue des Clarisses, à Douai
la Rue des Clarisses, à Gravelines
la Rue des Clarisses, à Hesdin
la Rue des Clarisses, à La Rochelle
la Rue des Clarisses, à Legé
la rue des Clarisses à Strasbourg
la Rue des Clarisses, à Thionville

Aux  
la Rue des Clarisses (Clarissenstraat), à Tilburg

Clarisses